Auflistung aller A4-Raketen, welche in Peenemünde (inklusive der Greifswalder Oie), Blizna (SS-Truppenübungsplatz Heidelager) und der Tucheler Heide (SS-Truppenübungsplatz Westpreußen) gestartet wurden.
Alle aufgeführten Raketen wurden zu Erprobungszwecken gestartet. Kriegseinsätze von A4-Raketen fanden aus reichweitentechnischen Gründen weder in Peenemünde noch in Blizna oder der Tucheler Heide statt.

Bezeichnung der Raketen

 V = Versuchsrakete (die Versuchsnr. entspricht der Gerätenr. nach dem Schema: V-23 = Gerätenr. 4023)
 MW = Rakete aus der Serienproduktion des Mittelwerks

Lage der Startstellen 
 Peenemünde P-VI: 
 Peenemünde P-VII: 
 Peenemünde P-X: 
 Blizna: 
 Tucheler Heide: 
 Cuxhaven:

Versuchsstarts in Peenemünde und der Greifswalder Oie

Versuchsstarts der A4b 

Startstellen
 P-VI = Prüfstand VI (Waldgelände bei Prüfstand VI) – 3 Abschüsse
 P-VII = Prüfstand VII – 165 Abschüsse
 P-X = Prüfstand X – 52 Abschüsse
 Oie = Greifswalder Oie (Durchführung von Senkrechtabschüssen) – 26 Abschüsse
 Karlshagen = Gebiet der am 18. August 1943 beim Luftangriff zerstörten Siedlung – 38 Abschüsse
 Werkbahn = Starts auf dem Schienennetz der Werkbahn – 5 Abschüsse

Versuchsstarts in Blizna

Versuchsstarts in der Tucheler Heide

Im Rahmen der Operation Backfire durchgeführte Raketenstarts (Startort Cuxhaven)

Start von A4-Raketen, welche von den USA erbeutet wurden

Start von in der Sowjetunion nachgebauten A4-Raketen

Weblinks 
 https://web.archive.org/web/20200117115106/http://www.launchers.co.uk/a4-p.htm
 https://web.archive.org/web/20200117064200/http://www.launchers.co.uk/a4-hl.htm
 https://web.archive.org/web/20200117114403/http://www.launchers.co.uk/a4-hk.htm
 https://web.archive.org/web/20191118043646/http://www.launchers.co.uk/hermes.htm
 https://web.archive.org/web/20191118043316/http://www.launchers.co.uk/a4-ky.htm

Einzelnachweise 

A04
A04
V-Waffen-Programm